Ильдар Хайруллин — это:
 Хайруллин, Ильдар Амирович (род. 1990) — российский шахматист.
 Хайруллин, Ильдар Зиннурович (род. 1950) — российский татарский актёр.